Posar ist der Familienname folgender Personen:

 Pompeo Posar (1921–2004), Fotograf
 Stelio Posar (1933–2017), italienischer Basketballspieler